

Оршанка — селище міського типу, районний центр, Марій Ел
 Оршанка — присілок, Совєтський район, Марій Ел